Стефан Константинович Карпенко-Каражелясков (партийный псевдоним Карпенко, настоящая фамилия Каражелясков; 1890, Чумлекиой, Аккерманский уезд, Бессарабская губерния — 10 июня 1938, Краснодар) — русский революционер болгарского происхождения, позже советский государственный деятель.

Биография 
Родился в болгарской колонии Чумлекиой Иваново-Болгарской волости (Аккерманский уезд). В 1918 году окончил 4 курса агрономического факультета Киевского политехнического института. В 1909—1919 годах — член партии левых социалистов-революционеров, активист её низовых ячеек. В 1919 году вступил в РКП(б). В том же году — заместитель заведующего отделом городской управы, боец рабочего батальона и член коллегии уездного земельного отдела в Проскурове Каменец-Подольской губернии.

С 6 октября 1919 года — в Нижегородском губернском управлении хозяйствами Народного комиссариата земледелия РСФСР (Губсовхоз). С 16 октября 1919 года — председатель совета народного хозяйства Нижнегородского губернского исполнительного комитета (ГИК), с 24 января 1920 года — член коллегии его земельного отдела. С 15 мая 1920 года — заведующий подотделом советских хозяйств земельного отдела Нижегородского ГИК, с января 1922 года — заместитель заведующего земельным отделом ГИК, с 4 марта 1922 года по 18 декабря 1922 года — вновь заведующий подотделом советских хозяйств земельного отдела ГИК. Кандидат в члены Нижегородского ГИК (28 февраля 1920 — 23 июля 1920), член правления Нижегородского ГО Союза работников земли (9 июня 1920 — 24 ноября 1920), член правления Нижегородского ГО Союза работников земли и леса (24 ноября 1920 — 8 декабря 1922), делегат V, VI, VII, IX и X губернского съезда СРКиКД, XI губернской конференции РКП(б), II Всероссийского съезда Союза работников земли и леса.

С января 1923 года по июнь 1926 года — заместитель Наркома земледелия Казахской АССР. Член КазЦИК (1924—1926). В 1926—1930 годах — заместитель заведующего Северо-Кавказским краевым земельным управлением и директор Северо-Кавказского краевого треста совхозов в Ростове-на-Дону. В 1930—1933 годах — директор Новочеркасского зернового института.

С 1933 года и до ареста в 1937 году — директор Краснодарской высшей сельскохозяйственной школы (с 1936 года — Краснодарский сельскохозяйственный институт).

Арестован 8 октября 1937 года по статье 58/10/11 УК РСФСР, осуждён 10 июня 1938 года и расстрелян в тот же день. Реабилитирован Военной коллегией ВС СССР 22 января 1957 года.

Семья 
 Первая жена (до 1919 года) — Христина Шидловская.
 Дочь — Елена Стефановна Каражеляскова, была замужем за инженером-архитектором Ильёй Самуиловичем Фрейдманом. Их дочь — актриса и театральный педагог Юнона Ильинична Карева.
 Вторая жена — Метта Карловна Карпенко-Заволжская (1894, Либава — 1938, Краснодар), член ВКП(б) с 1924 года, помощник секретаря газеты «Нижегородская коммуна», зав. отделом редакции газеты «Советский пахарь» и Севкавиздатом. Арестована 4 ноября 1937 года, расстреляна 5 сентября 1938 года.

Примечания

Источники 
 Наркомы Казахстана, 1920—1946 гг: биографический справочник. M. Kh Zhaqypov, Qazaqstan Respublikasy Prezidentīnīn︠g︡ mūraghaty, Репрессиягhа ūшырагhан Qазаqстан зиялыларынынг мūрасын зерттейтін «Арыс» qоры Arys, 2007. — 391 б.
 Қазақстан наркомдары. 1920—1946 жж. Ӛмірбаяндық анықтамалық /Құраст. М. Х. Жакыпов, А. С. Зулкашева, А. Н. Ипмагамбетова, Е. В. Чиликова. — Алматы: «Арыс», 2007. — 400 б.

Родившиеся в Бессарабии
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Революционеры Российской империи
Эсеры
Большевики
Персоналии:Нижний Новгород
Ректоры вузов СССР
Политики Казахской ССР
Преподаватели Кубанского аграрного университета
Члены ЦИК автономных республик СССР
Казнённые в 1938 году